Bath Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bath Lake (Florida)
 Bath Lake (Illinois)
 Bath Lake (Minnesota)
 Bath Lake (Washington)